Ива́н Колпако́в:
 Колпаков, Иван Васильевич (1899—?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель. 
 Колпаков, Иван Сергеевич (род. 1983) — российский журналист, главный редактор издания Meduza.